Les Euganéens sont un peuple installé à l'origine dans la région comprise entre la mer Adriatique et les Alpes rhétiques, puis chassé par les Vénètes.
 Les monts Euganéens (Colli Euganei) sont un groupe de collines volcaniques situées dans la province de Padoue (et la région de Vénétie, Italie).
 La Vénétie euganéenne (Venezia Euganea ou Venezia Propria) est l'une des « Trois Vénéties » (Tre Venezie ou Triveneto) de l'Italie du Nord, correspondant aujourd'hui à la région de la Vénétie et à la partie occidentale du Frioul historique (les provinces d'Udine et de Pordenone).
 L'adjectif euganéen qualifie ce qui se rapporte aux Euganéens ou à la Vénétie euganéenne.